Miejscowości w Polsce
 Jałowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Lipsk
 Jałowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Rutka-Tartak

 Jeziora w Polsce
 Jałowo – jezioro na Równinie Augustowskiej, w woj. podlaskim, w pow. augustowskim, w gminie Nowinka;
 Jałowo – jezioro na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Rutka-Tartak;

 Białoruś
 Jałowo – chutor w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, w sielsowiecie Nowy Dwór